Der Begriff Seebär(en) (Arctocephalinae) bezeichnet folgende Ohrenrobben:

 die Spezies Nördlicher Seebär (Callorhinus ursinus)
 die traditionelle Gattung Südliche Seebären (Arctocephalus)

Seebär bezeichnet außerdem:
 einen erfahrenen Seemann
 eine Figur in den Petzi-Büchern
 einen Meteotsunami

Seebär heißen oder hießen diverse Schiffe
 Seebär (Schiff), Seebäderschiff
 ein 1974 gebauter Eisbrecher beim WSA Magdeburg
 das Fahrgastschiff Friedrich A. Meyer (Schiff) (etwa von 1955 bis 1962)

Siehe auch: